Der Brief für den König steht für: 

 Der Brief für den König (Roman), ein Jugendroman von Tonke Dragt (1963)
 Der Brief für den König (Fernsehserie), eine Fernsehserie von Netflix aus dem Jahr 2020
 Der Brief für den König (Film), ein Film aus dem Jahr 2008 von Pieter Verhoeff